Ниже представлены результаты опросов общественного мнения, проведённых перед президентскими выборами в Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Опросы общественного мнения

По дате публикации

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

2013 год

2012 год

По исследовательским организациям

ВЦИОМ 

 В рамках президентской кампании

 До начала президентской кампании

Ссылки 
 ФРГО 
 ВЦИОМ 
 Левада-Центр
 ФОМ 
 ЦИМЭС
 ФБК  / Блог Алексея Навального 

Президентские выборы в России
Выборы 2018 года в России